Witold Zakrzewski (ur. 1962) −  malarz, grafik.
 Witold Zakrzewski (1918–1992) − prawnik, prof. UJ, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji.
 Witold Zakrzewski (1903–1987) − żeglarz, działacz żeglarski.